Näätämöjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Njavdamjokka, vattendrag, Lappland, 
 Neidenälven, vattendrag, Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar